8-я хромосо́ма челове́ка — одна из 23 пар хромосом человека. Полная последовательность 8-й хромосомы от теломеры к теломере составляет 146 259 671 пар нуклеотидов, что составляет от 4,5 % до 5 % всего генного материала клетки. Данные по количеству генов на хромосоме в целом разнятся из-за различных подходов к подсчёту. Вероятно, она содержит от 700 до 1000 генов.

На короткое плечо 8-й хромосомы приходится около 45 млн пар нуклеотидов или около 1,5 % генома. Здесь описано 484 гена и 110 псевдогенов; около 8 % генов связаны с развитием и работой мозга, около 16 % — с раковыми опухолями. Уникальная черта короткого плеча 8-й хромосомы — участок длиной примерно 15 млн пар нуклеотидов, последовательность которого значительно отличается от последовательности шимпанзе. Возможно, повышенная частота мутаций на этом участке отчасти связана с эволюцией человеческого мозга.

На длинном плече в бэнде 8q21.2 имеется полиморфный участок с тандемным повтором варьирующей численности (VNTR). Повтор длиной 12,2 тыс. пар нуклеотидов содержит псевдоген REXO1L1. Среднее число повторов в данном VNTR составляет около 90 на одну хромосому. С частотой 1 на 770 человек встречается микроскопически визуализируемый вариант цитогенетического дифференциального окрашивания бэнда 8q21.2, который не связан с какими-либо фенотипическими проявлениями. Этот вариант выглядит как укрупнённый эухроматиновый бэнд 8q21.2 и связан с увеличением числа копий повтора до 180 и выше (см. рисунок). У людей число повторов в этом участке варьирует от 53 до 326 копий, создавая массив тандемных повторов размером от 652 тыс. до 3,97 млн пар нуклеотидов.

Гены 
Ниже приведены некоторые гены, обнаруженные на 8-й хромосоме:

Плечо p 
 ANK1 — адаптерный белок семейства анкиринов;
 Blk — тирозинкиназа Blk;
 CTSB (8p23.1) — катепсин B;
 GNRH1 — гонадолиберин;
 GSR — глутатионредуктаза;
 GULOP (8p21.1) — Псевдоген, ответственный за способность человека вырабатывать витамин C;
 LPL — липопротеинлипаза;
 MCPH1 (8p23.1) — Микроцефалия, первичная аутосомно-рецессивная 1;
 NEF3 (8p21.2) — нейрофиламент 3 (150кДа в среднем);
 NEFL (8p21.2) — нейрофиламент, лёгкий полипептид 68кДа;
 NRG1 — нейрегулин 1;
 StAR — стероидогенный острый регуляторный белок;
 TNFRSF10A — рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли;
 TNFRSF10B — рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли;
 TNFRSF10D — рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли;
 TPA — тканевой активатор плазминогена;
 VMAT1 — белок-транспортёр моноаминов везикул;
 WRN (8p12) — ген, кодирующий хеликазу WRN, мутации в этом гене вызывают синдром Вернера.

Плечо q 
 AEG1 (8q22.2) — Астроцит-пролиферирующий ген (связан с гепатоцеллюлярной карциномой и нейробластомой);
 Arc/Arg3.1 (8q24.3);
 CRH — кортиколиберин;
 CYP11B1 — 11-бета-гидроксилаза;
 CYP11B2 — альдостеронсинтаза;
 FGFR1 (8p11.23) — фактор роста фибробластов рецептор 1 (фибробластсвязывающая тирозинкиназа 2, синдром Пфайфера);
 GDAP1 — Ганглиозид-индуцирущий белок дифференцировки 1;
 GPT — аланинаминотрансфераза;
 IL7 — интерлейкин 7;
 LY96 — лимфоцитарный антиген 96;
 MMP16 — матриксная металлопротеиназа;
 NDRG1 (8q24.22) — N-myc низовой регулирующий ген 1;
 SDC2 — мембранный белок, протеогликан семейства синдеканов (CD362)
 SNAI2 (8q11.21) — Гомолог гена Snail 2 (Drosophila);
 TG (8q24.22) — тироглобулин.

Болезни и расстройства 
Ниже приведен список некоторых заболеваний, ассоциированных с генами хромосомы 8:
 лимфома Беркитта (MYC)
 синдром Вернера (WRN)

Цитогенетические бэнды

Примечания 

08